Седнево — топоним:

 Седнево — деревня в Ржевском районе Тверской области
 Седнево — населённый пункт в составе Краснохолмского района Тверской области